Leon Marek Wernic (1870–1953) – lekarz dermatolog i wenerolog, eugenik, ojciec Leona Leszka Mariusza i Wiesława
 Leon Leszek Mariusz Wernic (1897–1969) – major dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari, syn Leona Marka i brat Wiesława